Leser steht für:

 eine lesende Person, siehe Lesen
 einen lutherischen Pietisten in Schweden (läsar), siehe Haugianer
 einen ungelernten Katecheten im kolonialen Grönland (læser), der für die Abhaltung des Gottesdienstes und die Schulbildung an kleinen Wohnplätzen zuständig war, vergleiche Lektor (evangelisch)

Leser ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Leser (* 1970), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Benno Max Leser-Lasario, österreichischer Sänger und Atemlehrer

 Emanuel Leser (1849–1914), deutscher Nationalökonom
 Guido Leser (1883–1942) deutscher Richter und Politiker
 Hannah Leser (* 1995), deutsche Musicaldarstellerin
 Hans G. Leser (1928–2015), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hartmut Leser (* 1939), deutscher Geograph und Ökologe
 Joseph Leser (1846–1914), deutscher Geistlicher und Politiker (Zentrum), MdR
 Ludwig Leser (1890–1946), österreichischer Politiker
 Norbert Leser (1933–2014), österreichischer Sozialphilosoph
 Paul Leser (1899–1984), deutsch-amerikanischer Ethnologe
 Rupert Leser (1933–2017), deutscher Fotograf

Siehe auch:

 Leeser
 Impliziter Leser